Всеукраїнська літературно-мистецька премія «Київська книга року» (далі – Премія) заснована та проводиться Інститутом політико-правових та релігійних досліджень та є однією з форм підвищення ролі мистецтва в України.

Метою Премії є підтримка творчих діячів, відзначення авторів, видавництв, представників творчої спільноти, які зробили значний внесок у популяризацію української книжки, популяризація творчості, утвердження високих мистецьких стандартів у національному письменстві і літературній критиці, створення умов для творчого зростання. Премія присуджується щорічно до Дня Незалежності України.

Пріоритетні напрямки Премії (номінації): 

- художня література;- молодіжна література;- література для юнацтва;- дитяча література;- наукова література;- історична література;- популярна література;- література у галузі кіномистецтва;- література у галузі музичної композиції;- література у галузі театрального мистецтва;- література у галузі образотворчого мистецтва;- література у галузі журналістики;- література у галузі народного декоративного мистецтва;- художнє оформлення книжок;- інші номінації, виходячи з пріоритетних напрямків.

Умови участі:На здобуття Премії висуваються оригінальні книжкові видання видані українською мовою протягом останніх трьох років в Україні.Видання, висунуті на здобуття премії, мають бути змістовними та видані на високому естетичному, художньому та поліграфічному рівні.Видання може висуватись на здобуття Премії у різних номінаціях.Висунення видань на здобуття Премії здійснюється авторами (співавторами) виданих творів, видавництвами, видавничими організаціями, редакціями періодичних видань, громадськими організаціями, творчими спілками, літературно-мистецькими об’єднаннями, закладами вищої освіти, бібліотечними та науковими установами з дотриманням законодавства про інтелектуальну власність.Видання, висунуте на здобуття Премії не повинне містити матеріалів, заборонених до публікування та розповсюдження чинним законодавством України, наклепів, а також не мусить розпалювати будь-яку ворожнечу.

Для участі у відборі на здобуття Премії подаються до Інституту політико-правових та релігійних досліджень у друкованому та електронному вигляді наступні матеріали:- заявка на висунення твору на здобуття Премії;- видання у трьох примірниках (або видання в електронному вигляді з підтвердженням його оприлюднення у форматі PDF), що висувається на здобуття Премії;- розширена анотація видання;- творча характеристика автора (співавторів) виданого твору;- обґрунтування висунення видання на здобуття премії.Оголошення про проведення відбору претендентів на здобуття Премії та результати відбору публікуються на офіційній сторінці Інституту політико-правових та релігійних досліджень.Прийом видань здійснюється щорічно з 10 січня по 01 серпня.Оголошення переможців – 24 серпня.

Рішення Експертної ради щодо видань, яким пропонується присудити премію, приймається таємним голосуванням, простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів експертної ради Премії. 

Авторові (співавторам) виданого твору та видавництву або видавничій організації, що здійснили випуск видання, удостоєного Премії, присвоюється звання лауреата Премії. 

Дипломи лауреата Премії підписуються Президентом Інституту політико-правових та релігійних досліджень, та видаються кожному зі співавторів твору. 

Претендентам на здобуття Премії видається сертифікат.

Детальніше з умовами Премії пропонуємо ознайомитись у Положенні про Всеукраїнську літературно-мистецьку премію «Київська книга року», затвердженим 13 листопада 2021 року.

Експертна рада визначила лауреатів престижної Всеукраїнської літературно-мистецької премії «Київська книга року» у 2022 році  Захід ініційовано і проведено Інститутом політико-правових та релігійних досліджень за підтримки Міністерства молоді та спорту України, Європейської культурної асамблеї, Київської міської державної адміністрації. 
У номінації «Дитяча література»
Бакуменко Олександр Данилович – голова правління Українського фонду культури ім. Бориса Олійника, академік, письменник, лауреат літературно-мистецької премії ім. Богдана Хмельницького, член Національної спілки письменників України, член Національної спілки журналістів України, член Національної спілки краєзнавців України, за книгу «Лицар Країни Чеснот».

У номінації «Художня література»
Демиденко Андрій Петрович – Народний артист України, заслужений діяч мистецтв України, академік, професор, поет, лауреат Народної премії України імені Тараса Шевченка, лауреат міжнародної літературної премії імені Йоганна Вольфґанґа фон Ґете в Гессені (Німеччина), кавалер ордену князя Ярослава Мудрого V і IV ступенів, кавалер ордену «За заслуги» І, ІІ, ІІІ ступенів, лауреат міжнародних літературних премій «Дрезденська весна» (Німеччина), «Зорі Софії» (Болгарія), імені Григорія Сковороди «Сад божественних пісень» (Україна), Миколи Гоголя «Тріумф» (Україна), Франца Кафки (Німеччина-Австрія-Чехія), Джека Лондона (США), Франческа Петрарки (Італія), Антуана де Сент-Екзюпері (Франція). Лауреат всеукраїнських літературних премій імені Павла Тичини, Володимира Сосюри та інших, за книгу «З твого цвіту і грому».

У номінації «Історична література»
Іванченко Раїса Петрівна– заслужений діяч мистецтв України, письменниця, лауреат Національної премії України ім. Тараса Шевченка, член Національної спілки письменників України, кандидат історичних наук, професор, відмінник освіти України, за книгу «Україна – східний щит Європи».

У номінації «Наукова література»
Кушерець Василь Іванович – заслужений діяч науки і техніки України, доктор філософських наук, професор, голова правління Всеукраїнського товариства «Знання» України, член-кореспондент НАПН України, за книгу «Україна: голгофа ХХ століття».

У номінації «Література для юнацтва»
Герасименко Олександр Олександрович – письменник, громадський діяч, лауреат Премії Київського міського голови за особливі досягнення молоді у розбудові столиці України – міста-героя Києва, лауреат Премії Київської міської ради за внесок молоді у розвиток місцевого самоврядування, лауреат Міжнародної літературно-мистецької премії ім. Пантелеймона Куліша, лауреат стипендії Президента України для молодих письменників, за книгу «Країна в смартфоні». .

У номінації «Література у галузі театрального мистецтва»
Неволов Василь Васильович – заслужений діяч мистецтв України, письменник, доктор філософії з мистецтвознавства, голова ТО драматургів Національної спілки письменників України, член Національної спілки театральних діячів України, голова авторської ради Українського театрального партнерства, лауреат Державної премії ім. І.П. Котляревського, за книгу «Поки перо рука тримає…».

У номінації «Література у галузі журналістики»
Чорна Світлана Феодосіївна – письменниця, оглядач газети Верховної Ради України «Голос України», член Національної спілки журналістів України, лауреат премії Саміла Величка, лауреат премії Якова Гальчевського, за книгу «Українська Церква і московські міфи».

Додаткова інформація: www.facebook.com/institute2015.

Літературні премії
Премії у галузі мистецтв
Нагороди, засновані 2022
Літературні премії України